Fancourt est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1990), chercheuse en épidémiologie britannique
 (1886-1953), acteur anglais
 (1678-1768), prêtre dissent anglais

Homonymie de patronyme